Utrecht har flere betydning:
 Utrecht – by i Nederland
 Utrecht (provins) – provins i Nederland
 FC Utrecht – fodboldklub i Nederland
 Utrecht Livsforsikring – dansk forsikringsselskab, i 1996 opkøbt af Alm. Brand